Mužská čtyřhra U.S. Men's Clay Court Championships 2022 probíhala v první polovině dubna 2022. Do deblové soutěže houstonského tenisového turnaje hraného na antuce v River Oaks Country Clubu nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2020 a 2021 se nekonal pro koronavirovou pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl mexicko-pákistánský pár Santiago González a Ajsám Kúreší, jehož členové nestartovali společně. Kúreší nastoupil do paralelně hraného Grand Prix Hassan II v Marrákeši. Spoluhráčem Gonzáleze se stal Łukasz Kubot, s nímž v úvodním kole nestačil na Gallowaye s Withrowem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Australanů Matthew Ebden a Max Purcell, který ve finále zdolal srbská dvojčata Ivana a Mateje Sabanovovi po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. 34letý Ebden na okruhu ATP Tour vybojoval pátý deblový titul a pro 24letého Purcella to bylo první takové turnajové vítězství. V Houstonu vyhráli jako první ryze australská dvojice od triumfu  Cashe s Rafterem v roce 1996.

Nasazení párů 

  Matthew Ebden /  Max Purcell (vítězové)
  Santiago González /  Łukasz Kubot (1. kolo)
  Nick Kyrgios /  Jack Sock (čtvrtfinále)
  Hans Hach Verdugo /  Austin Krajicek (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022